Гео́ргиевское — название населённых пунктов.

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия.
 Георгиевское — село в Гульрипшском районе.

Азербайджан 
 Георгиевское — с 1916 по 1932 года название пгт Чинарлы в Шамкирском районе.

Россия 
 Георгиевское — село в Гиагинском районе Адыгеи.
 Георгиевское — село в Вельском районе Архангельской области.
 Георгиевское — село в Хоринском районе Бурятии.
 Георгиевское — село в Белозерском районе Вологодской области.
 Георгиевское — село в Сокольском районе Вологодской области.
 Георгиевское — село в Заволжском районе Ивановской области.
 Георгиевское — село в Кинешемском районе Ивановской области.
 Георгиевское — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Георгиевское — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Георгиевское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Георгиевское — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Георгиевское — село в Антроповском районе Костромской области.
 Георгиевское — село в Межевском районе Костромской области.
 Георгиевское — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Георгиевское — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Георгиевское — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Георгиевское — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Георгиевское — село в Сокольском районе Нижегородской области.
 Георгиевское — село в Урицком районе Орловской области.
 Георгиевское — село в Бежецком районе Тверской области.
 Георгиевское — село в Рамешковском районе Тверской области.
 Георгиевское — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Георгиевское — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Георгиевское — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Георгиевское — прежнее название села Калинино в Ливенском районе Орловской области.
 Георгиевское — прежнее название села Герцино Большесельского района Ярославской области.

Украина 
 Георгиевское — село в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 
 
 
 
 Георгиевск